Ханс Трогер (; Филлах, Австрия — , Вена, Австрия) — известный учёный, специалист по теоретической и прикладной механике, нелинейной динамике, теории устойчивости, теории бифуркаций, динамике орбитальных тросовых систем, динамике систем с трением.

Профессор Венского технического университета. Член-корреспондент (1993), академик (2002) Австрийской Академии наук. Лауреат премии Шрёдингера Австрийской Академии наук (2000). Со-редактор журнала Acta mechanica, член редколлегии журналов MECCANICA, International Journal of Bifurcation and Chaos, Nonlinear Dynamics.

Избранные публикации

Монографии 
 Hans Troger, Alois Steindl Nonlinear Stability And Bifurcation Theory: An Introduction For Engineers And Applied Scientists. Springer Verlag. 1991. 407 P. ISBN 3-211-82292-5
 Алпатов А.П., Белецкий В.В., Драновский В.И., Закржевский А.Е., Пироженко А.В., Трогер Г., Хорошилов В.С. Ротационное движение космических тросовых систем. Днепропетровск: ИТМ НАНУ и НКАУ, 2001. 404 с. ISBN 966-02-2114-2
 Алпатов А. П., Белецкий В. В., Драновский В. И., Закржевский А. Е., Пироженко А. В., Трогер Г., Хорошилов В. С. Динамика космических систем с тросовыми и шарнирными соединениями. Ижевск: РХД. 2007. 559 с. ISBN 5-93972-580-5
 A. P. Alpatov, V. V. Beletsky, V. I. Dranovskii, V. S. Khoroshilov, A. V. Pirozhenko, H. Troger, A. E. Zakrzhevskii. "Dynamics of Tethered Space Systems", Boca Raton - London - New York: CRC Press, Taylor & Frensis Group. 2010. 237 P. ISBN 978-1-4398-3685-9 (Hardback)

Научные статьи 
 N. Pugno, M. Schwarzbart, A. Steindl, H. Troger: «On the stability of the track of the space elevator»; Acta Astronautica, 64 (2009), 5-6; S. 524—537.

 M. Schwarzbart, A. Steindl, W Steiner, H. Troger, G. Wiedermann: «Tethered satellite systems: A challenge for mechanics and applied mathematics»; GAMM Mitteilungen, 32 (2009), 1; S. 105—120.

 Q. Nguyen, A. Oueslati, A. Steindl, A. Teufel, H. Troger: «Travelling interface waves in a brake-like system under unilateral contact and Coulomb friction»; COMPTES RENDUS MECANIQUE, 336 (2008), S. 203—209.

 G. Rega, H. Troger: «Dimension Reduction of Dynamical Systems: Methods, Models, Applications»; Nonlinear Dynamics, 41 (2005), 1-3; S. 1 — 15.

 A. Steindl, H. Troger: «Is the Sky-Hook Configuration Stable»; Nonlinear Dynamics, 40 (2005), 4; S. 419—431.

 A. Steindl, H. Troger: «Mit dem Aufzug in den Weltraum?»; Internationale Mathematische Nachrichten, 197 (2004), S. 9 — 25.

 B. Barkow, A. Steindl, H. Troger, G. Wiedermann: «Various Methods of Controlling the Deployment of a Tethered Satellite»; Journal of Vibration and Control, 9 (2003), S. 187—208.

 A. Steindl, H. Troger: «Optimal Control of Deployment of a Tethered Subsatellite»; Nonlinear Dynamics, 31 (2003), S. 257—274.

 A. Steindl, H. Troger, G. Wiedermann: «Simulation der Dynamik von Fesselsatelliten»; Wiley — PAMM, www3.interscience.wiley.com (2002), ISSN: 1617-7061.

 M. Krupa, A. Schagerl, A. Steindl, P. Szmolyan, H. Troger: «Relative equilibria of tethered satellite systems and their stability for very stiff tethers»; Dynamical Systems, 16 (2001), 3; S. 253—278.

 M. Drmota, M Scheidl, H. Troger, E. Weinmüller: «On the Imperfection Sensitivity of Complete Spherical Shells»; Computational Mechanics, 2 (1987), S. 63 — 74.

Избранные доклады на научных конференциях 
 A. Steindl, H. Troger: «Dimension Reduction of Fluid Conveying Tubes: A Nontrivial Problem»; in: «IUTAM Symposium on Fluid-Structure Interaction in Ocean Engineering», E. Kreuzer (Hrg.); herausgegeben von: IUTAM; Springer-Verlag, Heidelberg, 2008, ISBN 978-1-4020-8629-8, S. 273—284.

 Teufel, A. Steindl, H. Troger: «Synchronization of two flow excited pendula»; in: «Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation», Elsevier, 2006, S. 577—594.

 H. Troger, A. Pissarev, A. Steindl: «Rotational motion of a discretized buckled beam»; in: «GAMM Annual Meeting 2006 — Berlin», herausgegeben von: GAMM; Wiley-VCH, Weinheim, 2006, 2 S.

 B. Barkow, A. Steindl, H. Troger: «Targeting Control of Unfolding of Space Structures Connected by Springs»; in: «Proceedings of the Third European Conference on Structural Control», R. Flesch, H Irschik, M. Krommer (Hrg.); herausgegeben von: Technische Universität Wien; TU Wien, 2005, S. S1-135 — S1-138.

 A. Steindl, W. Steiner, H. Troger: «Optimal Control of Retrieval of a Tethered Subsatellite»; in: «SOLID MECHANICS AND ITS APPLICATIONS», G. Rega, F Vestroni (Hrg.); herausgegeben von: IUTAM; Springer-Verlag, 2005, S. 441—450.

 A. Steindl, H. Troger: «Invariant Manifolds in the Dimension Reduction for Dissipative and Conservative Systems»; in: «Proc. of Euromech Colloquium 457 on Nonlinear Modes of Vibrating Systems», S. Bellizzi, B. Cochelin, C.-H. Lamarque (Hrg.); ENTPE (École Nationale des Travaux Publics de l’État), Vaulx en Velin, France, 2004, (eingeladen), ISBN 2-86834-119-5, S. 79 — 82.

 A. Steindl, H. Troger: «On the stability of the sky-hook»; in: «Proceedings of the XXI International Congress of Theoretial and Applied Mechanics», W. Gutkowski, T.A. Kowalewski (Hrg.); IPPT PAN, Warszawa, 2004, ISBN 83-89687-01-1, Paper-Nr. SM22L_11816, 2 S.

 W. Poth, M. Matzl, W. Auzinger, A. Steindl, H. Troger: «Comparison of Displacement Versus Natural Variables for the Numerical Simulation of a String Pendulum»; in: «Nonlinear Dynamics, Chaos, Control and Their Applications to Engineering Sciences», J. Balthazar, P. Goncalves, R. Brasil, I. Caldas, F. Rizatto (Hrg.); American Academy of Mechanics, 5, 2002, S. 127—136.

 A. Steindl, H. Troger: «Flüssigkeitsdurchströmte Schläuche: Ein Modellproblem einer Fluid-Struktur Instabilität»; in: «VDI Berichte Nr. 1682», VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2002, S. 325—344.

 V. Buchin, A. Burov, H. Troger: «A Dumb-bell Satellite with a Cabin. Existence and Stability of Relative Equilibria»; Vortrag: 6th EUROMECH Conference ENOC 2008, Russia; 30.06.2008 — 04.07.2008; in: «Enoc 2008», A. Fradkov (Hrg.); (2008), Paper-Nr. 246, 6 S.

 A. Steindl, H. Troger: «Dimension reduction: A key concept in dynamics»; Vortrag: 6th EUROMECH Conference ENOC 2008, St. Petersburg, Russia; 30.06.2008 — 04.07.2008; in: «Proceedings ENOC 2008», A. Fradkov (Hrg.); (2008), 5 S.

 M. Schwarzbart, A. Steindl, H. Troger: «Molecular statical calculation of graphene sheet buckling»; Vortrag: GAMM 2008, Bremen; 31.03.2008 — 04.04.2008; in: «79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Bremen 2008», Wiley-VCH, Volume 8; Issue 1 (2008), S. 10343 — 10344.

 M. Schwarzbart, A. Steindl, H. Troger: «On stability problems of the space elevator»; Vortrag: GAMM 2007, Zürich; 16.07.2007 — 20.07.2007; in: «Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007», R. Jeltsch (Hrg.); AMM/Wiley-VCH, (2007), 2 S.

 N. Pugno, H. Troger, A. Steindl, M. Schwarzbart: «On the Stability of the Track of the Space Elevator»; Vortrag: 57th International Astronautical Congress, Valencia; 02.10.2006 — 06.10.2006; in: «57th International Astronautical Congress», International Astronautical F. (Hrg.); (2006).

 A. Teufel, A. Steindl, H. Troger: «Rotating slip stick separation waves»; Vortrag: IUTAM Symposium on Dynamics and Control of Nonlinear Systems with Uncertainty, Nanjing; 18.09.2006 — 22.09.2006; in: «IUTAM Symposium on Dynamics and Control of Nonlinear Systems with Uncertainty», H. Hu, E. Kreuzer (Hrg.); Springer, (2006), ISBN 978-1-4020-6331-2; S. 257—266.

 M. Borowiec, G. Litak, H. Troger: «Vibrations of a Pendulum with Oscillating Support and Extra Torque»; Vortrag: GAMM 2006, Berlin; 27.03.2006 — 31.03.2006; in: «GAMM Annual Meeting — Berlin 2006», WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 6 (2006), S. 291—292.

 H. Renezeder, A. Steindl, H. Troger: «Three-Dimensional Simulation of a Circulating Monocable Ropeway»; Vortrag: GAMM 2006, Berlin; 27.03.2006 — 31.03.2006; in: «GAMM Annual Meeting 2006», WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 6 (2006), 2 S.

 H. Renezeder, A. Steindl, H. Troger: «On the dynamics of circulating monocable aerial ropeways»; Vortrag: GAMM 2005, Luxembourg; 28.03.2005 — 01.04.2005; in: «Gamm Annual Meeting», PAMM / Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 5 (2005), 2 S.

 A. Teufel, A. Steindl, H. Troger: «On nonsmooth bifurcations in a simple friction oscillator»; Vortrag: GAMM 2005, Luxembourg; 28.03.2005 — 01.04.2005; in: «PAMM», PAMM / WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 5 (2005), 2 S.

 E. Viennet, A. Steindl, H. Troger: «Control of Electrodynamic Tether Vibrations in Space»; Vortrag: GAMM 2005, Luxembourg; 28.03.2005 — 01.04.2005; in: «PAMM Annual Meeting», PAMM/ WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, (2005), 2 S.

 A. Steindl, H. Troger: «Is the Sky-Hook Configuration Stable?»; Vortrag: Tenth Conference on Nonlinear Vibrations, Stabiliy, and Dynamics of Structures, Blacksburg,VA; 25.07.2004 — 29.07.2004; in: «Proc. of Tenth Conference on Nonlinear Vibrations, Stabiliy, and Dynamics of Structures», A.H. Nayfeh (Hrg.); (2004), 2 S.

 A Gusenkova, A. Steindl, H. Troger: «On loss of stability of slow motions in stiff oscillatory systems»; Vortrag: GAMM 2004, Dresden; 21.03.2004 — 27.03.2004; in: «GAMM Annual Meeting Dresden 2004», PAMM/WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 4 (2004), 2 S.

 H. Renezeder, A. Steindl, Ch. Troger: «On the dynamics of axially moving strings»; Vortrag: GAMM 2004, Dresden; 21.03.2004 — 27.03.2004; in: «GAMM Annual Meeting Dresden 2004», PAMM/ Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 4 (2004), 2 S.

 A. Teufel, A. Steindl, H. Troger: «Synchronization of Two Flow Excited Pendula»; Vortrag: 7th Conference on Dynamical Systems Theory and Application, Lódz, Poland; 08.12.2003 — 11.12.2003; in: «Dynamical Systems Theory and Application», (2003), ISBN 83-911746-5-4; S. 239—246.

 H. Steinrück, H. Troger, R. Weiss: «Mode Jumping of Imperfect, Buckled Rectangular Plates»; Vortrag: Numercal Methods for Bifurcation Problems, Dortmund; 20.08.1983 — 24.08.1983; in: Numerical Methods for Bifurcation Problems", T. Küpper, H. D. Mittelmann, H. Weber (Hrg.); International Series of Numerical Mathematics, Vol 70, (1983), ISBN 3-7643-1627-6; S. 515—524.

Ссылки 
 Publikationsliste
 Prof. Hans Troger — ein Nachruf 

Инженеры Австрии
Механики Австрии
Учёные Австрии
Преподаватели Венского технического университета
Лауреаты премии Эрвина Шрёдингера